

Medaglie

Teste di serie

  Esquiva Falcão Florentino (Ottavi)
  Dmytro Mytrofanov (Ottavi)
  Bogdan Juratoni (Quarti)
  Zoltán Harcsa (Quarti)
  Jason Quigley (Finale)

<li>  Jänibek Älimxanulı (Campione)
<li>  Stefan Härtel (Quarti)
<li>  Aleksandar Drenovak (Ottavi)
<li>  Navruz Jafoev (Sedicesimi)
<li>  Jaba Khositashvili (Sedicesimi)

Tabellone

Collegamenti esterni

 2013